Siedschlag ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Siedschlag (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler
 Kai Siedschlag (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Stefan Siedschlag (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Tim Siedschlag (* 1987), deutscher Fußballspieler